Râul Argestru se poate referi la:

 Râul Argestru, Bistricioara
 Râul Argestru, Bistrița

Vezi și 
 Argestru, sat în județul Suceava

Toponime românești